Viscardi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Viscardi (1900–1972), italienischer Romanist
 Bartolomeo Viscardi, Schweizer Baumeister und Architekt des Frühbarock
 Giovanni Antonio Viscardi (1645–1713), italienisch-graubündner Baumeister des Barock
 Henry Viscardi (1912–2004), amerikanischer Aktivist